Брюс Ли (; 27 ноября 1940, Сан-Франциско — 20 июля 1973, Британский Гонконг) — гонконгский и американский киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, мастер боевых искусств, постановщик боевых сцен, основоположник стиля Джит Кун-До.

Биография 

Брюс Ли начал сниматься в кино с детства. Его детское имя — Ли Сяолун (, , ), взрослое имя — Ли Чжэньфань ().

В возрасте 3 месяцев Брюс Ли снялся в своём первом фильме — «Золотой ворот девушки» (роль маленькой девочки-младенца), в возрасте 6 лет — «Зарождение человечества». .  

Его основным стилем в кунг-фу потом стал стиль вин-чун, который он изучал в Гонконге с 1956 года у мастера Ип Мана. Брюс Ли внёс значительный вклад в популяризацию данного стиля и принял участие в нескольких фильмах о нём (например, «Кулак ярости»). Этот стиль делает акцент на бое без оружия, хотя Ли овладел и оружием. Особенно хорошо ему удавалось обращение с нунчаку. Позднее он также изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс. А затем Ли разработал свой стиль кунг-фу под названием джиткундо.

В 19 лет, чтобы подтвердить данное ему по праву рождения американское гражданство, Брюс Ли отправился в США, сначала в Сан-Франциско, затем в Сиэтл к Руби Чоу (знакомая его отца, которая содержала ресторан), которая взяла его на работу официантом. Там он изучал искусство, окончил Техническую школу Эдиссона, поступил в Вашингтонский университет на философский факультет, где и познакомился с будущей женой (с 1964) Линдой Эмери, которой тогда было 17 лет. Линда родила ему двоих детей: сына Брэндона (1965—1993) и дочь Шеннон (род. 1969).

Брюс начал сниматься в США в телесериалах, демонстрируя боевые искусства. Он стал популярен, у него начали появляться ученики, в числе которых были и многие известные люди, как, например, знаменитый баскетболист, звезда НБА Карим Абдул-Джаббар (впоследствии Карим и Брюс поставили впечатляющую сцену боя в фильме «Игра смерти»).

Брюс открыл свою собственную школу боевых искусств, где начал преподавать джиткундо — свой собственный стиль кунг-фу, который Брюс Ли разрабатывал и совершенствовал вплоть до самой смерти. Частные уроки Брюса Ли стоили порядка 275 долларов в час, что было весьма дорого и могло обеспечить финансовую независимость Ли на годы вперёд. Но главные роли в кино ему так и не доставались, что ужасно его огорчало. От разочарования в 1971 году Брюс Ли решил покинуть Соединённые Штаты и вернуться с семьёй в Гонконг.

В то время в Гонконге открылась новая киностудия Golden Harvest (впоследствии ставшая очень знаменитой). Брюс Ли уговорил директора студии Рэймонда Чоу дать ему главную роль в фильме «Большой босс» и разрешить самому осуществить постановку боевых сцен. Риск оправдался: фильм имел небывалый успех. Брюс Ли буквально перевернул представление о боевых искусствах в кино. Его отточенные быстрые движения, натуралистичные боевые сцены и кровавые исходы пришлись по душе азиатским зрителям, а потом эта волна передалась и зрителям всего мира. Чоу доверил Ли снять ещё два фильма: «Кулак ярости» и «Возвращение дракона» — на этот раз уже с солидными бюджетами. Фильмы имели ещё больший успех и сделали Ли суперзвездой.

Как постановщик поединков и боевой хореографии в собственных фильмах Брюс Ли был талантливым новатором: он изобрёл множество новых связок ударов и различных трюков; это относится в том числе и к сценам с нунчаку: многие перехваты и элементы манипуляций с этим оружием являются оригинальными изобретениями Брюса Ли. Его поединок с Чаком Норрисом в финале «Возвращение дракона» стал не только классикой жанра, но и долгие годы был своего рода образцом: все звёзды кинокаратэ последующих лет неизменно ориентировались на тот бой, пытаясь если не превзойти его режиссуру, то хотя бы соответствовать уровню, а по возможности и привнести какие-то свои оригинальные находки.

Отличительной чертой экранных поединков, поставленных Брюсом Ли, является то, что все они сняты в основном общим планом, то есть действия обоих противников показываются в полный рост, что позволяет наиболее полно воспринимать всё происходящее на экране; также Брюс Ли избегал клипового монтажа с его чересчур быстрой сменой кадров, не позволяющей зрителю как следует рассмотреть все действия участников.

Брюс Ли всё время фанатично тренировался и много лет подряд вёл подробные дневники, куда скрупулёзно записывал всё проделанное на каждой тренировке (некоторые фрагменты этих записей впоследствии были опубликованы). Ли постоянно повышал свои навыки в кунг-фу, разрабатывал свой собственный стиль джиткундо, старался привнести что-то новое в существовавшие техники и тактики рукопашного боя, усовершенствовать их. Помимо этого он также разработал собственную систему питания, уделял очень большое внимание общеатлетической подготовке и занятиям в тренажёрном зале. Он великолепно развил своё тело и опубликовал свои методики тренировок и упражнения, ставшие очень известными. Ли также подвергал себя огромным нагрузкам в экспериментальных целях, даже испытывал себя электрическим током. В то же время Брюс Ли очень много времени уделял съёмкам, пытаясь довести каждое своё движение на экране до совершенства.

Чак Норрис в своей книге «Секрет внутренней силы: Моя история» (1987) в главе, посвящённой Брюсу Ли, утверждает, что до встречи с ним (1966) Брюс не наносил имевшиеся в его арсенале удары ногами — выше пояса (в голову): это происходило не потому, что Брюс Ли не имел соответствующей растяжки, а потому, что он считал такие удары не эффективными в реальном поединке; однако, вняв убеждениям Норриса о том, что карьера бойца в кинематографе немыслима без подобных ударов, Ли всего за полгода освоил все основные высокие удары ногами в голову, имеющиеся в арсенале восточных единоборств (классические вертушки; маваси; уромаваси; ёко-гэри и прочее), и в сериале «Зелёный шершень» (1966—1967) он уже вовсю использует удары ногами в голову.

Ли был амбициозным и очень требовательным к себе человеком. Но, несмотря на свой экранный образ, он был очень вежлив и обходителен в общении, очень уважительно относился к окружающим.

Брюс Ли популяризовал восточные боевые искусства в западных странах во второй половине XX века. Стал широко известен в области боевых искусств и вызвал множество подражателей в кино и на телевидении.
Всего Брюс Ли снялся в 36 фильмах.

Смерть 
Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом «Игра смерти»: он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли («Экваджестик»), содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отёку мозга, что и показало вскрытие. Никакие специальные анализы не были взяты (хотя вскрытие проводилось), что ставит под сомнение то, что Брюс Ли мог умереть от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли достаточного подтверждения. Несмотря на это, факт оставался фактом: Брюс Ли скончался от отёка мозга, наступившего по до сих пор неизвестным причинам. Чак Норрис в интервью 2018 года утверждал, что отёк мозга был результатом взаимодействия лекарственных средств, которые Брюс принимал в больнице (за 3 недели до этого Брюс Ли потянул спину, когда занимался большими весами с Каримом Абдул-Джаббаром), и средства от головной боли. Так как в последние месяцы жизни Ли мало ел твердой пищи, злоупотреблял алкоголем, также он испытывал повышенную жажду на фоне потребления марихуаны, на основании имеющихся данных испанские ученые предположили что причиной его смерти стала гипонатриемия. Неспособность почек выводить достаточно воды для поддержания водного гомеостаза вероятно стала причиной отека мозга.

Похороны Брюса Ли превратились в общегородской траур. Друзья и тысячи поклонников шли отдать ему последние почести. Затем тело Брюса Ли было переправлено в Сиэтл, где с ним попрощалась семья и где он был похоронен. К могиле Брюса Ли до сих пор ходят поклониться любители боевых искусств, прибывающие в Сиэтл. Последний фильм Брюса Ли «Игра смерти» был доснят только спустя 5 лет после его смерти (в 1978) при помощи двух дублёров: главным образом Тай Чун Кима (Kim Tai-chung) и Йена Бяо (исполнившего акробатические трюки); фильм вызвал новую волну интереса к кунг-фу и восточным боевым искусствам.

Некоторые физические достижения 
Большинство специалистов считает большим достижением короткий «дюймовый» удар кулаком, который почти никто не может повторить и который демонстрируется на записях показательных выступлений Ли в последние годы жизни.
 Брюс Ли мог удерживать на весу на вытянутой вперёд руке гирю массой в 32 килограмма в течение нескольких секунд.
 Удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что порой их не удавалось заснять обычной в то время технологией 24 кадра в секунду, поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом.
 Брюс Ли мог держать ноги уголком в упоре на руках 30 минут и больше.
 Брюс Ли мог подбрасывать в воздух зёрна риса и ловить их палочками для еды.
 Брюс Ли мог пальцами пробить запечатанную банку колы (в те времена банки изготавливались из стали и были гораздо толще, нежели современные алюминиевые).
 Брюс Ли мог отжиматься на двух пальцах одной руки, а также подтягиваться, используя только мизинец для обхвата перекладины.

Факты 

 Рост Брюса Ли составлял 171 см. В некоторых источниках ошибочно указывается 175 см. Вес — 59 кг. При этом также известно, что на момент смерти он весил 65 кг.
 О нунчаках Брюс узнал от легендарного мастера карате Хидэхико «Хиди» Отияи, с которым он познакомился в лос-анджелесском центре Христианской ассоциации молодёжи (Young Men’s Christian Association) в середине 1960-х годов.
 Арнольд Шварценеггер считает его телосложение эталоном полного отсутствия лишнего жира в организме.
 Кадры с реальных похорон Ли были использованы в его последнем фильме «Игра смерти».
 В 1993 году Брюс Ли получил звезду на аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии. В том же году был снят биографический фильм о нём.
 Любимыми цветами Брюса Ли были хризантемы.
 О жизни и творчестве Брюса Ли в мире было снято около 30 фильмов.
 Практически ни одна из компьютерных и видеоигр жанра файтинг не обходится без персонажа, прототипом которого послужил бы Брюс — Лю Кан из Mortal Kombat, Маршалл Ло (Tekken 1-2, 4-7) и его сын Форест Ло (Tekken 3 — Tekken Tag Tournament) из Tekken, Дракон из World Heroes, Фэй Лун из Street Fighter, Чжэнь Ли из Dead or Alive, Макси из Soul Calibur и одноимённая игра, вышедшая эксклюзивно на Sony Ericsson Xperia PLAY, — Bruce Lee: Dragon Warrior (Брюс Ли: Воин Дракона).
 Согласно книге Линды Ли, её муж любил песню «And When I Die» (И когда я умру). Она входит в репертуар рок-группы Blood, Sweat & Tears. Другой источник даёт понять, что Брюса могло интересовать и иное творчество этой группы, а не только эта песня.
 Чемпион Гонконга по Ча-ча-ча и по боксу среди школ в 1958 году .

Ученики 
За недолгую жизнь у Брюса было малое число учеников, но некоторые из них были довольно известными людьми.
 Один из исполнителей роли агента 007, Джордж Лезенби.
 Линда Ли Кадвелл, впоследствии ставшая его женой.
 Карим Абдул-Джаббар, его друг, актёр (сыграл с Ли в фильме «Игра смерти» его соперника) и известный баскетболист.
 Джеймс Коберн, его друг и известный актёр.
 Дэн Иносанто, его друг и актёр.
 Брэндон Ли, его сын.
 Шеннон Ли, его дочь.

Фильмография

Награды 
 1972 — Золотая лошадь — Специальный приз жюри за акробатические трюки в фильме («Кулак ярости»)

Телевизионные работы 
 1966 — 1967 — Зелёный шершень / The Green Hornet — Като (26 серий)
 1966 — 1968 — Бэтмен / Batman — Като (3 серии)
 1967 — 1975 — Железная сторона / Ironside — Леон Су (эпизод «Tagged for Murder»)
 1968 — 1969 — Блондинка / Blondie — инструктор по каратэ (эпизод «Pick on Someone Your Own Size»)
 1968 — 1970 — А вот и невесты / Here come the brides — Лин (серия «Marriage Chinese Style»)
 1971 — Лонгстрит / Longstreet — Ли Чунь (4 серии)
 1971 — Шоу Пьера Бертона / The Pierre Berton Show — камео

Фильмы о Брюсе Ли 
 1975 — Новая игра смерти / Прощай, Брюс Ли / Goodbye, Bruce Lee: His Last Game of Death
 1976 — Брюс Ли и я / Bruce Lee and I (Lei Siu Lung jyu ngo)
 1977 — Брюс Ли: Легенда / Bruce Lee, the Legend
 1979 — Дух Брюса Ли / Spirits of Bruce Lee
 1980 — Легенда о Брюсе Ли / The Legend of Bruce Lee
 1993 — Дракон: История жизни Брюса Ли / Dragon: The Bruce Lee Story
 2000 — Брюс Ли: Путь воина / Bruce Lee: A Warrior’s Journey
 2004 — Мастер боевых искусств: Жизнь Брюса Ли / Martial Arts Master: The Life of Bruce Lee
 2008 — Легенда о Брюсе Ли / The Legend of Bruce Lee
 2009 — Как Брюс Ли изменил мир / How Bruce Lee Changed the World
 2010 — Мой Брат Брюс Ли / Bruce Lee, My Brother
 2012 — Я — Брюс Ли / I am Bruce Lee
 2016 — Рождение Дракона

Фильмы, в которых упоминается Брюс Ли 
 1975 — Брюс Ли против суперменов / Bruce Lee Vs. the Supermen
 1976 — Брюс Ли, мы скучаем по тебе / (Chin se tai yang)
 1977 — Клоны Брюса Ли / The Clones of Bruce Lee
 1985 — Полицейская академия 2: Их первое задание / Police Academy 2: Their First Assignment
 1986 — Не отступать и не сдаваться / No Retreat, No Surrender
 1989 — Слепая ярость / Blind Fury
 1993 — Городской охотник / City Hunter
 1997 — Пятый элемент / The Fifth Element
 2001 — Шаолиньский футбол / Shaolin Soccer
 2002 — Смокинг
 2004 — Однажды в высшей школе / Once Upon a time in High School
 2008 — Запретное царство / The Forbidden Kingdom
 2008 — Ип Ман / Yip Man
 2008 — Никогда не сдавайся / Never back down
 2009 — Как Брюс Ли изменил мир / How Bruce Lee Changed the World
 2010 — Ип Ман 2 / Yip Man 2: Chung si chuen kei
 2010 — Месть пушистых / Furry Vengeance
 2010 — Каратэ-пацан / The Karate Kid
 2011 — Зелёный Шершень / The Green Hornet (показан портрет Ли)
 2011 — Области тьмы / Limitless (показаны кадры из фильмов с участием Ли)
 2015 — Ип Ман 3 / Yip Man 3
 2015 — Брюс Ли — боец / Bruce Lee — The Fighter
 2016 — Брюс Ли: Рождение Дракона / Birth of the Dragon
 2018 — Кобра Кай / Cobra Kai
 2019 — Однажды в Голливуде / Once Upon a Time in… Hollywood
 2019 — Ип Ман 4 / Yip Man 4

Гонорары 
 1971 — Лонгстрит — $2000 за серию
 1971 — Большой босс — $7500
 1972 — Кулак ярости — $7500
 1973 — Путь дракона — $19 000

В играх 
Компьютерные игры
 Bruce Lee (1983)
 Bruce Lee Lives (1989)
 Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
 Bruce Lee: Quest of the Dragon (2002)
 Bruce Lee: Return of the Legend (2003)
 Broforce (2014)
 EA Sports UFC (2014)
 EA Sports UFC 2 (2016)
 EA Sports UFC 3 (2018)
 EA Sports UFC 4 (2020)
 Naraka: Bladepoint (2021)

См. также 
 Bruceploitation
 Скотт Эдкинс
 Джет Ли

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 .
 .
 Yılmaz, Yüksel (2008). Jeet Kune Do’nun Felsefesi, İstanbul, Turkey: Yalın Yayıncılık, ISBN 978-9944-313-67-4.

Ссылки 

 
 Фонд Брюса Ли
 Интервью с Брюсом Ли (полная версия и видео)
 Методы тренировок Брюса Ли
 Enter the mind of Bruce Lee

 
Выпускники Вашингтонского университета
Киноактёры Гонконга
Мастера боевых искусств
Актёры, погибшие на съёмках
Похороненные в штате Вашингтон